Арвидас Мацияускас (, род. , Клайпеда, СССР) — литовский баскетболист. Чемпион Европы 2003 года.

Карьера 
Начал спортивную карьеру в клубе «Нептунас», затем в 1999 году перешел в «Летувос Ритас». В 2000 и 2002 годах становился чемпионом Литвы, в 2002 также стал чемпионом Североевропейской баскетбольной лиги. В сезонах 2001/2002 и 2002/2003 признавался самым ценным игроком чемпионата Литвы, а в 2002 году – самым ценным игроком финала Североевропейской баскетбольной лиги. В 2001–2003 годах участвовал в Матчах всех звезд чемпионата Литвы, причем в 2003 году был признан самым ценным игроком матча.

В финальном матче чемпионата Европы 2003 года против сборной Испании набрал 21 очко, став самым результативным игроком команды.

Затем перешел в испанский клуб «ТАУ Керамика» и показал наибольшую среднюю результативность в Евролиге 2003/2004 (19,45 очка за игру) среди одноклубников и третью среди всех игроков. В 2004 году стал обладателем Кубка Испании. По итогам сезона 2004/2005 вошел в первую пятерку сборной всех звёзд Евролиги.

В сезоне 2005/2006 перешел в НБА, в клуб «Нью-Орлеан Хорнетс», однако получал лишь ограниченное игровое время.

В июне 2010 года объявил о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в других лигах

Награды 
 Кавалер Большого креста ордена «За заслуги перед Литвой» (2003)

Ссылки 
 

Баскетболисты Литвы
Игроки БК «Нептунас»
Игроки БК «Ритас»
Игроки БК «Баскония»
Игроки «Нью-Орлеан Пеликанс»
Игроки БК «Олимпиакос»
Игроки сборной Литвы по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Чемпионы Европы по баскетболу